Altenmarkt ist ein Ortsteil und eine Gemarkung im nördlichen Gemeindegebiet des Marktes Fürstenzell im niederbayerischen Landkreis Passau. Bis 1972 bildete es eine selbstständige Gemeinde.

Lage 
Altenmarkt liegt im Neuburger Wald an der Staatsstraße 2118 etwa drei Kilometer nordöstlich von Fürstenzell.

Geschichte 
Die Siedlung Altenmarkt entstand als planmäßige Anlage der Grafschaft Neuburg in der Zeit zwischen 1523 und 1674. Noch im Urbar von 1674 wird sie im Markt genannt, von „Mark“, der Grenze. Altenmarkt gehörte bis 1805 zum Steinharrer Amt und zur Obmannschaft Rehschaln der Grafschaft Neuburg.

Aus dem Steuerdistrikt Altenmarkt entstand die gleichnamige Gemeinde, die 1838 dem neuorganisierten Landgericht Passau II zugeteilt wurde. Am 1. Oktober 1957 kam die Einöde Edlwagner aus der Gemeinde Fürstenzell hinzu. Am 5. Mai 1969 wurde der Gemeindeteil Bamesreut dem Gemeindeteil Jägerwirth zugeteilt, Bernau, Neuhaus und Reitfellner kamen zu Obereichet, Gaderer, Götzenmann und Zöls zu Haunreut, Hillermeier, Kollbrunn und Reitmeier zu Gföhret, Lamplmann und Schiffbauer zu Altenmarkt, Lohmann und Stapfl zu Rehschaln und Oberreut zu Kleingern. Die Gemeinde Altenmarkt gelangte im Zuge der Gebietsreform in Bayern am 1. Januar 1972 zum Markt Fürstenzell.

Einwohnerentwicklung

Vereine 
Bauernverband Altenmarkt
Gartenbauverein Altenmarkt
Jagdgenossen Altenmarkt

Literatur 
Josef Hofbauer: Die Grafschaft Neuburg am Inn. I/XX im Historischen Atlas von Bayern, München 1969, ISBN 3-7696-9800-2 (Digitalisat)
Ludwig Veit: Passau. Das Hochstift. I/XXXV im Historischen Atlas von Bayern, Laßleben, Kallmünz 1978, ISBN 3-7696-9896-7 (Digitalisat)

Weblinks 
Altenmarkt im Historischen Atlas von Bayern

Ort im Landkreis Passau
Ehemalige Gemeinde (Landkreis Passau)
Fürstenzell
Gemeindeauflösung 1972